Wrede har tre örlogsfartyg i svenska flottan döpts till:

 Wrede (1697) – linjeskepp i svenska flottan
 Wrede (1706) – galär i svenska flottan
 Wrede (1749) –  galär i svenska flottan 
 Wrede II – annat namn på föregående

Se även
 Wrede af Elimä – svensk adelsätt